|-
| 133401 - || || 23 de setembre, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133402 - || || 23 de setembre, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133403 - || || 23 de setembre, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133404 - || || 23 de setembre, 2003 || Saint-Sulpice || B. Christophe
|-
| 133405 - || || 18 de setembre, 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 133406 - || || 18 de setembre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133407 - || || 18 de setembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133408 - || || 18 de setembre, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133409 - || || 18 de setembre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133410 - || || 18 de setembre, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133411 - || || 18 de setembre, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133412 - || || 18 de setembre, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133413 - || || 19 de setembre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133414 - || || 19 de setembre, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133415 - || || 20 de setembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133416 - || || 20 de setembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133417 - || || 21 de setembre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133418 - || || 22 de setembre, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133419 - || || 22 de setembre, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133420 - || || 23 de setembre, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133421 - || || 22 de setembre, 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 133422 - || || 22 de setembre, 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 133423 - || || 17 de setembre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133424 - || || 20 de setembre, 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 133425 - || || 20 de setembre, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133426 - || || 20 de setembre, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133427 - || || 20 de setembre, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133428 - || || 21 de setembre, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133429 - || || 21 de setembre, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133430 - || || 21 de setembre, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133431 - || || 23 de setembre, 2003 || Uccle || T. Pauwels
|-
| 133432 - || || 22 de setembre, 2003 || Goodricke-Pigott || V. Reddy
|-
| 133433 - || || 22 de setembre, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133434 - || || 22 de setembre, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133435 - || || 22 de setembre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133436 - || || 25 de setembre, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133437 - || || 26 de setembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133438 - || || 26 de setembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133439 - || || 26 de setembre, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133440 - || || 26 de setembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133441 - || || 26 de setembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133442 - || || 26 de setembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133443 - || || 26 de setembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133444 - || || 27 de setembre, 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 133445 - || || 28 de setembre, 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 133446 - || || 29 de setembre, 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 133447 - || || 29 de setembre, 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 133448 - || || 27 de setembre, 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 133449 - || || 28 de setembre, 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 133450 - || || 29 de setembre, 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 133451 - || || 29 de setembre, 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 133452 - || || 25 de setembre, 2003 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 133453 - || || 26 de setembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133454 - || || 26 de setembre, 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 133455 - || || 26 de setembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133456 - || || 27 de setembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133457 - || || 27 de setembre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133458 - || || 27 de setembre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133459 - || || 24 de setembre, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133460 - || || 24 de setembre, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133461 - || || 24 de setembre, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133462 - || || 25 de setembre, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133463 - || || 27 de setembre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133464 - || || 27 de setembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133465 - || || 27 de setembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133466 - || || 27 de setembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133467 - || || 27 de setembre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133468 - || || 26 de setembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133469 - || || 26 de setembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133470 - || || 26 de setembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133471 - || || 26 de setembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133472 - || || 26 de setembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133473 - || || 26 de setembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133474 - || || 26 de setembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133475 - || || 26 de setembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133476 - || || 26 de setembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133477 - || || 27 de setembre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133478 - || || 27 de setembre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133479 - || || 27 de setembre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133480 - || || 27 de setembre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133481 - || || 28 de setembre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133482 - || || 28 de setembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133483 - || || 28 de setembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133484 - || || 28 de setembre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133485 - || || 28 de setembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133486 - || || 29 de setembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133487 - || || 29 de setembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133488 - || || 29 de setembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133489 - || || 29 de setembre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133490 - || || 26 de setembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133491 - || || 27 de setembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133492 - || || 27 de setembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133493 - || || 28 de setembre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133494 - || || 29 de setembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133495 - || || 29 de setembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133496 - || || 30 de setembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133497 - || || 18 de setembre, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133498 - || || 18 de setembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133499 - || || 19 de setembre, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133500 - || || 19 de setembre, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
3